Cora hace referencia a varios artículos:

Astronomía e ingeniería espacial 
 Cora (cohete), utilizado durante la década de 1960.
 (504) Cora, asteroide.

Etnias 
 Cora, pueblo extinto relacionado con los pericúes que vivió en Baja California. 
 Pueblo cora, grupo indígena que habita actualmente en el oriente de Nayarit, en México.
 Idioma cora, del pueblo cora.

Geografía
 Cora (La Estrada), parroquia del Ayuntamiento de La Estrada, provincia de Pontevedra, comunidad autónoma de Galicia, España.
 Cora (Wyoming), lugar designado por el censo ubicado en el condado de Sublette, estado estadounidense de Wyoming.
 Cora, ciudad del antiguo Lacio, la actual Cori, donde se han encontrado muros ciclópeos y vestigios de templos.
 Geocora, concepto geográfico, con divisiones superiores (megageocora, macrogeocora, mesogeocora), inferiores (microgeocora, nanogeocora) y aplicaciones a la biología (biogeocora
 Cora, en el islam, comarca o distrito con capital en una ciudad.

Historia
 Cora (división territorial), en al-Ándalus, la antigua península ibérica islámica.
 Cora de Yayyan
 Cora de Santaver
 Coras de la Marca Media: Coras de al-Belat, Toledo y Santaveria.

Mitología 
 Cora, diosa griega también llamada Perséfone o Coré.

Personas 
 Cora Amalia Castilla, política mexicana;
 Cora Cané, periodista, libretista y escritora argentina;
 Cora Coralina, una de las más grandes poetas brasileñas del siglo XX;
 Cora Cross, personaje ficitio de EastEnders;
 Cora Díaz, actriz chilena de teatro, cine y televisión
 Cora Mayers, una de las primeras mujeres tituladas de medicina en Chile;
 Cora Raga, pianista y mezzosoprano tiple española;
 Cora Sadosky, matemática argentina
 Cora Sandel, escritora noruega;
 Cora Stephan, escritora alemana de novela policíaca;
 Cora Vaucaire, cantante francesa;
 José Antonio Villegas Cora, famoso escultor mexicano del siglo XVIII;

Acrónimos 
 Corporación de la Reforma Agraria, Chile 1962-1974.
 Confederación Obrera Regional Argentina.
 Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (España, 2012).

Además
 Iglesia de San Salvador de Cora, ejemplo de arquitectura bizantina.
A la Moneda de 25 Centavos de Dólar, también se le denomina Cora en El Salvador.